Fischbach ist der Name folgender Gewässer:

in Deutschland:
 Fischbach (Abach), rechter Zufluss des Abach (Vichtbach) (zum Vichtbach) in Vicht-Stollenwerk (Stolberg), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Fischbach (Abens), rechter Zufluss der Abens bei Sillertshausen, Markt Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Fischbach (Agenbach), rechter Zufluss des Agenbachs (zur Nagold) nach Sulz am Eck, Gemeinde Wildberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Fischbach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl nach Oberfelden, Markt Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fischbach (Ammersee), Abfluss des Pilsensees und Zufluss des Ammersees bei Herrsching am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Fischbach (Antreff), rechter Zufluss der Antreff bei Merzhausen, Gemeinde Willingshausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Fischbach (Asdorf), linker Zufluss der Asdorf oder des Asdorfer Bachs im Siegerland bei Niederfischbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Aubach, Hennethal), rechter Zufluss des Aubachs (zur Aar) in Hennethal (Hohenstein), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Fischbach (Aubach, Waldrems), linker Zufluss des Aubachs (zum Maubach) in Waldrems, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fischbach (Auerbach), linker Zufluss des Auerbachs in Auerbach, Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Fischbach (Baunach), linker Zufluss der Baunach bei Fischbach, Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Fischbach (Bieberswöhrbach), rechter Zufluss des Bieberswöhrbachs (zur Ölschnitz, zum Roten Main) bei der Rohrmühle von Prebitz, Landkreis Bayreuth, Bayern 
 Fischbach (Blinde Rot), rechter Zufluss der Blinden Rot vor der Öl- und Sägmühle, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fischbach (Büttenbach), linker Oberlauf des Büttenbachs (zum Götzenbach) nahe Holzhausen, Gemeinde Eschach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fischbach (Derichsweiler Bach), rechter Zufluss des Derichsweiler Bachs beim Gut Haus Hardt von Derichsweiler, Stadt Düren, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Fischbach (Dobelklinge), linker Zufluss der Dobelklinge (zum Nesenbach) im kreisfreien Stuttgart, Baden-Württemberg
 Fischbach (Dornbach), linker Zufluss des Dornbachs (zur Wisper) bei Langenseifen, Stadt Bad Schwalbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Fischbach (Dörsbach), linker Zufluss des Dörsbachs in Katzenelnbogen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Eitra), rechter Zufluss der Eitra in Bodes, Gemeinde Hauneck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Fischbach (Emmer), linker Zufluss der Emmer bei Himmighausen, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Fischbach (Ems), rechter Zufluss der Ems in Sandm Gemeinde Bad Emstal, Landkreis Kassel, Hessen
 Fischbach (Emsbach), rechter Zufluss des Emsbaches zwischen Esch, Gemeinde Waldems und Walsdorf, Stadt Idstein, beide im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Fischbach (Erbach), rechter Zufluss des Erbachs (zum Elbbach) in Niedererbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Erms), rechter Zufluss der Erms in Seeburg, Stadt Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Fischbach (Eschach) mit Hauptstrang-Oberlauf Glasbach, rechter Zufluss der Eschach bei Horgen, Gemeinde Zimmern ob Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Fischbach, amtliche Fehlschreibung des Namens Eischbach, linker Zufluss des Eußerbachs nahe Eußerthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Fils), linker Zufluss der Fils in Reichenbach im Täle, Gemeinde Deggingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Fischbach (Fischbach), linker Zufluss des Fischbach (Nahe) an der Geracher Mühle, Ortsgemeinde Gerach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Fränkische Rezat), linker Zufluss der Fränkischen Rezat in Wassermungenau, Stadt Abenberg, Landkreis Roth, Bayern
 Fischbach (Fränkische Saale), rechter Zufluss der Fränkischen Saale bei Gräfendorf, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Fischbach (Gersprenz), linker Zufluss der Gersprenz bei Groß-Bieberau, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Fischbach (Gillesbach), linker Zufluss des Gillesbachs nahe Wahlen, Gemeinde Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Fischbach (Glemsbach), linker Zufluss des Glemsbach (zur Erms) bei Neuhausen an der Erms, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen
 Fischbach (Goldbach), linker Zufluss des Goldbachs im Zeltnerweiher in Nürnberg, Bayern
 Fischbach (Grenff), linker Zufluss der Grenff bei Nausis, Stadt Neukirchen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Fischbach (Gröbenbach) oder Lochhauser Fischbach, rechter Zufluss des Gröbenbachs nahe dem Birkensee, Gemeinde Bergkirchen, Landkreis Dachau, Bayern
 Fischbach (Großer Goldersbach), rechter Quellbach des Großen Goldersbachs im Schönbuch bei der Neuen Brücke nahe Kayh, Stadt Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Fischbach (Grube), rechter Zufluss der Grube in Ovenhausen, Stadt Höxter, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Fischbach (Hochspeyerbach), linker Zufluss des Hochspeyerbaches bei Hochspeyer, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Holzer Bach), rechter Zufluss des Holzer Bachs (zur Düssel) bei Unterdüssel-Brebeck (Wülfrath), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Fischbach (Iller), rechter Zufluss der Iller in Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Fischbach (Inn) (Flachbach), Zufluss eines rechten Altarms des Inns bei Sulmaring (Vogtareuth), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Fischbach (Itz), linker Zufluss der Itz bei Fischbach (Rödental), Landkreis Coburg, Bayern
 Fischbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst zwischen Kalkhöfe, Stadt Ellwangen und Schweighausen, Gemeinde Jagstzell, beide im Ostalbkreis, Baden-Württemberg; durchfließt den Fischbachsee (Virngrund)
 Fischbach (Jugetach), rechter Zufluss der Jugetach (zur Oberen Argen) nahe Bischlecht (Grünenbach), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Fischbach (Kall), rechter Zufluss der Kall nahe Witzerath (Simmerath), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Fischbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers nahe dem Buchhof, Stadtteil Ohrnberg, Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Fischbach (Kleine Kyll), rechter Zufluss der Kleinen Kyll, zwischen Manderscheid und Karl, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Kyll) – zwei Zuflüsse der Kyll, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Fischbach (Kyll, Birresborn), rechter Zufluss in Birresborn, Landkreis Vulkaneifel
 Fischbach (Kyll, Zendscheid), linker Zufluss bei Zendscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Fischbach (Lauchert), linker Zufluss der Lauchert in Hitzkofen (Bingen), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Fischbach (Laugna), linker Zufluss der Laugna, vor Welden, Landkreis Augsburg, Bayern
 Fischbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter (zur Glatt) bei Glatten, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Fischbach (Leitzach), vielleicht auch (nach seinen Oberläufen) Sattelbach oder Kothgraben, rechter Zufluss der Leitzach bei Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Fischbach (Linder), linker Oberlauf der Linder, weit oberhalb von Schloss Linderhof, Gemeinde Ettal, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Fischbach (Loquitz), rechter Zufluss der Loquitz gegenüber der Fischbachsmühle nach Lauenstein, Stadt Ludwigsstadt, Landkreis Kronach, Bayern
 Fischbach (Mörnbach), linker Zufluss des Mörnbachs in Neuötting (Altötting), Landkreis Altötting, Bayern; zweigt zuvor rechts vom Inn ab
 Fischbach (Murr), rechter Zufluss der Murr in Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fischbach (Nahe), abschnittsweise auch Hammerbach und Aschbach, linker Zufluss der Nahe in Fischbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Nims), rechter Zufluss der Nims nach der Nimshuscheider Mühle, Ortsgemeinde Nimshuscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Nothbach) oder Fißbach, rechter Zufluss des Nothbachs in Dreckenach (Kobern-Gondorf), Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Osterbach), rechter Zufluss des Osterbachs (zur Wolfsteiner Ohe) bei Vorderfreundorf, Gemeinde Grainet, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Fischbach (Prägbach), linker Zufluss des Prägbachs (zur Wiese) im Südschwarzwald bei Geschwend, Stadt Todtnau, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Fischbach (Radenbach), linker Zufluss des Radenbachs bei Fischbach-Oberraden, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins in Schwörstadt, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Fischbach (Rißbach), linker Zufluss des Rißbachs nahe Vorderriß (Lenggries), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Fischbach (Rodach), linker Zufluss des linken Nebenzweigs der Rodach bei Vogtendorf (Kronach), Landkreis Kronach, Bayern
 Fischbach (Rotkreuzgraben), rechter Zufluss des Rotkreuzgrabens (als Alter Werkkanal zur Isar) am Moosburger Baggersee, Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Fischbach (Saar), rechter Zufluss der Saar, in Malstatt, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Fischbach (Sauer), linker Zufluss der Sauer bei Fischbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Fischbach (Schluchsee, Bach), nördlicher Zufluss des Schluchsees bei Fischbach (Schluchsee), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, der über die Schwarza (Schwarzwald) entwässert
 Fischbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs, im Vordertaunus in Eppstein, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Fischbach (Schwarzenbach, Lauf an der Pegnitz), rechter Zufluss des Schwarzenbachs bei Höflas, Stadt Lauf an der Pegnitz, Landkreis Nürnberger Land, Bayern, der über den Röttenbach in die Pegnitz entwässert
 Fischbach (Schwarzenbach, Sonthofen), rechter Zufluss des Schwarzenbachs in Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern, der dort über den Gießbach in die Iller entwässert
 Fischbach (Schweinnaab), rechter Zufluss der Schweinnaab bei Hagen (Parkstein), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Fischbach (Seckach), rechter Zufluss der Seckach bei der Talmühle von Sennfeld (Adelsheim), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; mit Fischbachsee (Sennfeld) am Lauf
 Fischbach (Sieber), linker Zufluss der Sieber im Harz nahe Sankt Andreasberg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Fischbach (Sulzbächle), linker Zufluss des Sulzbächles (zur Kinzig) bei Sulzbächle, Stadt Wolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Fischbach (Unterbürger Laber), rechter Zufluss der Unterbürger Laber bei der Bäckermühle von Waltersberg, Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Fischbach oder Abach (Vichtbach), rechter Zufluss des Vichtbachs (Vicht) in Vicht (Stolberg), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Fischbach (Weidleinsgraben), rechter Oberlauf des Weidleinsgrabens bei Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern, der über den Steinbach in die Tauber entwässert
 Fischbach (Weihung), linker Zufluss der Weihung bei Unterkirchberg (Illerkirchberg), Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Fischbach (Weiße Laber), rechter Zufluss der Weißen Laber vor der Kreismühle, Gemeinde Deining, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Fischbach (Weiße Traun), rechter Oberlauf der Weißen Traun bei Laubau (Ruhpolding), Landkreis Traunstein, Bayern
 Fischbach (Wellbach) – zwei Zuflüsse des Wellbachs am Rand und in der Waldexklave von Annweiler am Trifels, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Großer Fischbach, linker Zufluss
 Kleiner Fischbach, linker Zufluss
 Fischbach (Windach), linker Zufluss der Windach in Neugreifenberg, Gemeinde Greifenberg, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Großer Fischbach – siehe oben → Fischbach (Wellbach)
 Kleiner Fischbach – siehe oben → Fischbach (Wellbach)

in Frankreich:
 Fischbach (Andlau), linker Zufluss der Andlau in den Mittelvogesen nahe Andlau, Département Bas-Rhin, Elsass
 Fischbach (Moder), linker Zufluss der Moder in den Nordvogesen bei Wingen-sur-Moder, Département Bas-Rhin, Elsass
 Fischbach (Seingelbach), rechter Zufluss des Seingelbachs östlich von Falkviller, Département Haut-Rhin, Elsass, Grand Est
 Fischbach (Südliche Zinsel), linker Zufluss der Südlichen Zinsel (zur Zorn) bei Dossenheim-sur-Zinsel, Département Bas-Rhin, Elsass, Grand Est
 Fischbach (Zorn), rechter Zufluss des Zorns südwestlich von Lutzelbourg, Département Moselle, Lothringen, Grand Est

in Österreich:
 Fischbach (Fußenauer Kanal), rechter Oberlauf des Fußenauer Kanals (zur Dornbirner Ach) bis Martinsruh, Stadt Dornbirn, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg
 Fischbach (Fuschler Ache), linker Zufluss der Fuschler Ache bei Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg
 Fischbach (Hinterer Rettenbach), linker Zufluss des Hinteren Rettenbachs gleich nach der Quelle im Gemeindegebiet von Roßleithen, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Fischbach (Lainsitz), rechter Zufluss der Lainsitz bei St. Martin, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Fischbach (Ötztaler Ache), rechter Zufluss der Ötztaler Ache bei Längenfeld, Bezirk Imst, Bundesland Tirol

in der Schweiz:
 Fischbach (Glatt), linker Zufluss der Glatt bei Dübendorf, Kanton Zürich
 Fischbach (Rot), rechter Zufluss der Rot bei Grossdietwil, Kanton Luzern
 Fischbach, Oberlaufs des Wüeribachs, Zufluss der Reppisch bei Birmensdorf, Kanton Zürich

Ähnliche Namen:
 Ruisseau de la Vallée du Fischbach, linker Zufluss der Bievre (zur Saar) südlich der Gemeinde Walscheid, Arrondissement Sarrebourg-Château-Salins, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Fischbach heißen folgende Gemeinden und Ortsteile sowie ein gemeindefreies Gebiet:
 Baden-Württemberg:
 Fischbach (Abtsgmünd), Wohnplatz im zentralen Gemeindeteil von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Fischbach (Friedrichshafen), Stadtteil von Friedrichshafen, Bodenseekreis
 Fischbach (Niedereschach), Ortsteil von Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Fischbach (Kirchzarten), Ortsteil der Gemeinde Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Fischbach (Schluchsee), Ortsteil der Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Fischbach (Ummendorf), Ortsteil von Ummendorf, Landkreis Biberach
 Fischbach, früherer Name (um 1500) von Finsterrot, Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn

 Bayern:
 Fischbach am Inn, Ortsteil der Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim
 Fischbach bei Nürnberg, Stadtteil von Nürnberg
 Fischbach (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn
 Fischbach (Ebern), Ortsteil der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge
 Fischbach (Kallmünz), Ortsteil des Marktes Kallmünz, Landkreis Regensburg
 Fischbach (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach
 Fischbach (Lichtenau), Ortsteil des Marktes Lichtenau, Landkreis Ansbach
 Fischbach (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Fischbach (Rödental), Ortsteil der Stadt Rödental, Landkreis Coburg
 Fischbach (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim
 Fischbach (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim
 Fischbach (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut
 Fischbach (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Fischbach (Weidenberg), Ortsteil der Gemeinde Weidenberg, Landkreis Bayreuth
 Fischbach (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet, Landkreis Nürnberger Land

 Hessen:
 Fischbach (Alsfeld), Stadtteil von Alsfeld, Vogelsbergkreis
 Fischbach (Bad Schwalbach), Stadtteil von Bad Schwalbach, Rheingau-Taunus-Kreis
 Fischbach (Haina), Ortsteil von Haina (Kloster), Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Fischbach (Hauneck), Ortsteil der Gemeinde Hauneck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Fischbach (Taunus), Stadtteil von Kelkheim, Main-Taunus-Kreis
 Fischbach (Merzhausen), Wüstung bei Merzhausen (Willingshausen) (Willingshausen), Schwalm-Eder-Kreis

 Rheinland-Pfalz:
 Fischbach (bei Idar-Oberstein), Gemeinde im Landkreis Birkenfeld
 Fischbach (bei Kaiserslautern), Gemeinde im Landkreis Kaiserslautern
 Fischbach bei Dahn, Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz
 Fischbach-Oberraden, Ortsgemeinde im Landkreis Bitburg-Prüm

 Saarland:
 Fischbach-Camphausen, Ortsteil der Gemeinde Quierschied, Stadtverband Saarbrücken

 Sachsen:
 Fischbach (Arnsdorf), Ortsteil der Gemeinde Arnsdorf, Landkreis Bautzen

 Thüringen:
 Fischbach (Eisenach), Ortsteil der Stadt Eisenach
 Fischbach (Waltershausen), Ortsteil der Gemeinde Waltershausen, Landkreis Gotha
 Fischbach (Schleusingen), Ortsteil der Stadt Schleusingen, Landkreis Hildburghausen
 Fischbach/Rhön, Ortsteil der Stadt Kaltennordheim, Wartburgkreis

in Luxemburg:
 Fischbach (Luxemburg), Gemeinde im Kanton Mersch
 Fischbach (Clerf), Ort in der Gemeinde Clerf oder Clervaux im Kanton Clerf

in Österreich:
 Fischbach (Steiermark), Gemeinde in der Steiermark
 Fischbach (Gemeinde Bad Großpertholz), Ortsteil in Bad Großpertholz, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Fischbach (Gemeinde Texingtal), Ort bei Texingtal, Niederösterreich
 Fischbach (Gemeinde Abtenau), Ort bei Abtenau, Land Salzburg
 Fischbach (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

in Polen:
 Fischbach, Kreis Hirschberg, Schlesien, seit 1945:  Karpniki, Ort der Landgemeinde Mysłakowice, Woiwodschaft Niederschlesien
 Fischbach, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Niewodnica (Reszel), Ort der Stadt- und Landgemeinde Reszel, Woiwodschaft Masuren

in der Schweiz:
 Fischbach LU, Gemeinde im Kanton Luzern
 Fischbach-Göslikon, Gemeinde im Kanton Aargau
 Fischbach TG, Ortschaft in der Gemeinde Raperswilen, Kanton Thurgau

Fischbach ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Fischbach (* 1969), deutsche Professorin für Psychologie an der Deutschen Hochschule der Polizei
 Carl von Fischbach (1821–1901), deutscher Forstmann
 Catharina Fischbach (1804–1872), deutsche Historien- und Porträtmalerin der Düsseldorfer Schule
 Claudius Fischbach (* 1960), deutscher Diplomat
 Constanze Fischbach (* 1985), deutsche Schauspielerin und Mezzosopranistin
 Danny Fischbach (* 1989), deutscher Eishockeyspieler
 David Fischbach (* 1989), deutscher Schauspieler.
 Ephraim Fischbach (* 1942), US-amerikanischer Physiker
 Erica Fischbach (* 1955), deutsche Sportlerin und Sportfunktionärin
 Friedrich Fischbach (1839–1908), deutscher Musterzeichner
 Friedrich Ludwig Joseph Fischbach (1752–1825), preußischer Kriegsrat und Schriftsteller

 Ingrid Fischbach (* 1957), deutsche Politikerin (CDU)
 Johann Fischbach (1797–1871), österreichischer Maler
 Johannes Fischbach (* 1988), deutscher Radsportler
 Kai Fischbach (* 1972), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Karl-Friedrich Fischbach (* 1948), deutscher Hochschullehrer
 Klaus Fischbach (1935–2017), deutscher Organist, Chorleiter, Komponist und Musikpädagoge
 Lothar Fischbach (* 1955), deutscher Radsportler
 Marc Fischbach (* 1946), luxemburgischer Politiker und Richter, Mitglied der Chamber und MdEP
 Marcel Fischbach (1914–1980), luxemburgischer Journalist, Politiker und Diplomat, Mitglied der Chambre
 Margit Fischbach (* 1949), deutsche Internetpionierin
 Mark Edward Fischbach (* 1989), US-amerikanischer Webvideoproduzen, siehe Markiplier
 Matthias Fischbach (* 1988), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Michelle Fischbach (* 1965), US-amerikanische Politikerin der Republikanischen Partei
 Oskar Georg Fischbach (1880–1967), deutscher Rechtswissenschaftler
 Peter Joseph Fischbach (1806–1870), deutscher Jurist, Friedensrichter, Heimatforscher und Abgeordneter des Preußischen Abgeordnetenhauses
 Pius Fischbach (* 1948), Schweizer Fußballspieler
 Robert Fischbach (* 1944), deutscher Politiker (CDU)
sowie:
 Lilian und Ernst Fischbach, Figuren des Schweizer Komiker-Duos Limacher/Freiburghaus, siehe Duo Fischbach

Siehe auch:
 Kloster Fischbach (Fischbach bei Kaiserslautern)
 Schloss Fischbach
 Burgstall Fischbach

 Fischach (Begriffsklärung)
 Fischbacher
 Fischbachsee
 Fischbeck
 Fischerbach (Begriffsklärung)
 Fischfluss
 Fischwasser (Begriffsklärung)